Prothmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Prothmann (1876–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer 
 Andreas Prothmann (* 1960), deutscher Diplomat
 Thilo Prothmann (* 1975), deutscher Schauspieler